

Geografia
Bayo – aree a governo locale della Nigeria

Persone
Alberto Bayo – militare, scrittore e poeta cubano
Vakoun Issouf Bayo – calciatore ivoriano